Far East Command peut faire référence aux :

États-Unis 
 Far East Command (États-Unis) ;
Royaume-Uni 
  ;
URSS 
 Far East Command (URSS), commandement créé en 1945 spécifiquement pour l'Invasion soviétique de la Mandchourie, ne doit pas être confondu avec le .

Homonymie d'unités militaires